Orosz Károly (1945) olimpikon jégkorongozó
 Orosz Károly (1948) gépészmérnök, újságíró
 Orosz Károly (1956) keramikus, iparművész
 Orosz Károly (?) hídépítő mérnök

Jegyzetek